Nossiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Nossowka/Носовка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Nossiwka, Stadt in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nossiwka
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Poltawa, siehe Nossiwka (Poltawa)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Tschudniw, siehe Nossiwka (Tschudniw)

Siehe auch:
 Rajon Nossiwka